È la prima edizione del torneo.

In finale Irina-Camelia Begu ha sconfitto Réka Luca Jani con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (Campionessa)
  Anna Bondár (secondo turno)
  Lucia Bronzetti (primo turno)

  Mayar Sherif (quarti di finale) 
  Panna Udvardy (quarti di finale) 
  Danka Kovinić (primo turno) 
  Dalma Gálfi (secondo turno)

Wildcard 

  Irina-Camelia Begu (Campionessa)
  Miriam Bulgaru (primo turno)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

  Ilona Georgiana Ghioroaie (primo turno) 
  Andreea Roșca (primo turno) 
  Ioana Loredana Roșca (primo turno)

Special exempt 

  Nuria Brancaccio (primo turno)

Qualificate 

  Dar'ja Astachova (primo turno)
  Aliona Bolsova (secondo turno)

  Cristina Dinu (primo turno) 
  Rebeka Masarova (quarti di finale)

Lucky loser 

  María Carlé (primo turno)

  İpek Öz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Țiriac Foundation Trophy 2022